Hatley puede referirse a estas localidades:
Estados Unidos
Hatley (Misisipi)
Hatley (Wisconsin)

Canadá
Hatley, cantón de Quebec.
Hatley, municipalidad de Quebec.
Noth Hatley, pueblo de Quebec.

Gran Bretaña
Hatley (Cambridgeshire)